Il singolare del torneo di tennis Sao Paulo WCT 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Charlie Pasarell 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Rod Laver (Campione)
 Roscoe Tanner (semifinali)
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Jaime Fillol (secondo turno)

 Allan Stone (secondo turno)
 Geoff Masters (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)
 Ismail El Shafei (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sao Paulo WCT 1975